Лидия Попель (, в настоящее время носит фамилию Линда, , род. 1959) — польская журналистка, редактор, фотограф. Киноактриса, фотомодель, общественный и политический деятель. Главный редактор журнала «Fine Life».

Биография 
Является журналистом «Polsat Cafe».

Более трех лет вела раздел моды «Пятая авеню» приложения к газете «Rzeczpospolita», который часто иллюстрировала своими фотографиями. С 1985 года — профессиональный фотограф. Снимала для журналов «Zwierciadła», «Pani», «Sukces», «Machiny», «Scenа», «Gentleman». Преподает курс фотографии на факультете Варшавской киношколы. В 1998 году состоялась еë выставка фотопортретов известных людей, которая экспонировалась в крупнейших польских городах в течение почти 10 лет.

Активистка общественного движения «Польша — это женщина», реорганизованного впоследствии в новую политическую организацию — «Партию женщин». В настоящее время входит в еë руководящий состав.

В 2007 году мэр Гданьска наградил Л. Попель титулом Посол Янтаря 2008/2009. В 2009 году заняла 12 место в рейтинге самых влиятельных женщин Польши.

Замужем за польским актёром и режиссёром Богуславом Линдой.

Фильмография 
  — Одиннадцатая заповедь / Jedenaste przykazanie — любовница генерала
 — — В лабиринте / W labiryncie (телесериал) — Тамара
  — Кролл / Kroll — Ангела
  — Клиника под Вырвигрошем / Klinika pod Wyrwigroszem (телесериал) — буфетчица

Примечания

Ссылки 
 Lidia Popiel
 Лидия Попель на сайте imdb
  Lidia Popiel

Персоналии по алфавиту
Политики Польши
Общественные деятели Польши
Преподаватели киношкол Польши
Киноактрисы Польши